O German Masters de 2021 ou Masters da Alemanha de 2021, também conhecido oficialmente como 2021 BildBet German Masters por razões de patrocínio, foi um torneio de snooker profissional realizado de 27 a 30 de janeiro de 2021 na Marshall Arena em Milton Keynes, Inglaterra. Foi o 8º evento do ranking da temporada de snooker de 2020–21 e a 15ª edição do German Masters, realizado pela primeira vez em 1995 como German Open.

Judd Trump enfrentou Jack Lisowski na final, uma repetição da final do World Grand Prix de 2020. Foi a primeira vez que os mesmos dois jogadores se encontraram em sucessivas finais de eventos do ranking desde que John Higgins e Steve Davis se encontraram nas finais do Aberto do País de Gales (Welsh Open) e do International Open no início de 1995. Trump venceu por 9 frames a 2, tornando-se o primeiro jogador a defender o título com sucesso.

Premiação 
O evento teve uma premiação total de 400 mil libras esterlinas, sendo 80 mil libras esterlinas a parte do vencedor. O evento foi o terceiro da "European Series", série de seis torneios patrocinado pela casa de apostas esportivas BetVictor. O jogador que acumular a maior quantia de prêmios ao longo dos seis eventos receberá um bônus de 150 mil libras esterlinas. A distribuição dos prêmios (prize money) para o evento foi a seguinte:

Jogos

Torneio principal 
Abaixo estão os resultados do evento a partir da primeira rodada da fase principal até a final:
Jogadores em negrito indicam os vencedores dos jogos.
Os números entre parênteses indicam a posição no ranking do jogador.
 Final

Rodadas de qualificação 
A qualificação para a fase principal do evento ocorreu entre 10 a 14 de dezembro de 2020 na Marshall Arena em Milton Keynes, na Inglaterra. Houve duas rodadas de qualificação, com as partidas sendo disputadas no melhor de nove frames.

Primeira rodada de qualificação 
 Segunda rodada de qualificação

Century breaks

Centuries na fase principal 
Total: 25

140, 133, 116, 101 Barry Hawkins
135, 113 Robbie Williams
134, 132, 131, 124, 104 Tom Ford
131, 131, 119, 101, 100 Judd Trump
128 Jack Lisowski
115 Louis Heathcote
114 Liang Wenbo
110 Stuart Bingham
104, 101 Ding Junhui
104 Jamie O'Neill
101 Jordan Brown
100 Jak Jones

Centuries na fase de qualificação 
Total: 58

147, 117, 113 Shaun Murphy
138, 115 Stuart Bingham
133, 103 Jack Lisowski
133 Xiao Guodong
132, 104 Luca Brecel
132 Yan Bingtao
131 Jamie O'Neill
130, 100 Anthony McGill
129 Andrew Higginson
128 Simon Lichtenberg
127 Elliot Slessor
127 Zhao Xintong
126, 124 Kyren Wilson
126, 101 Mark Allen
126 Kurt Maflin
125 Martin Gould
122 Sunny Akani
121 Pang Junxu
119 John Higgins
118 Jordan Brown
115, 112 Lei Peifan
114, 105, 101 Ricky Walden
113, 110 Ryan Day
113 Robert Milkins
112 Sam Craigie
110 Ding Junhui
110 Mark Joyce
109, 102, 101 Jimmy Robertson
108 Stephen Maguire
108 Mark Selby
108 Michael White
107, 103, 100 Judd Trump
107 Dominic Dale
107 Joe Perry
106 Luo Honghao
104 Jamie Jones
102 Liang Wenbo
102 Joe O'Connor
101 Tom Ford
101 Barry Hawkins
101 Martin O'Donnell
101 Robbie Williams

Desporto na Alemanha em 2021
2021 no snooker